Caniles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caniles (ort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Caniles (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar